Plescher ist der Familienname folgender Personen:

 Birgit Plescher (* 1966), deutsche Basketballspielerin
 Moritz Plescher (* 2000), deutscher Basketballspieler